Christian Hansen (architect) (1803-1883), Deens architect
 Christian Hansen (generaal) (1885-1972), Duits generaal
 Christian Hansen (roeier) (1890-1953), Deens roeier
 Christian Hansen (turner) (1891-1961), Deens turner
 Christian Hansen (zeiler) (1944), Deens zeiler